Leezen bezeichnet

 die Gemeinde Leezen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Leezen (Mecklenburg)
 die Gemeinde Leezen im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein, siehe: Leezen (Holstein)